Кольчугино — Деревня в Угранском районе Смоленской области России. Входит в состав Всходского сельского поселения. 
Население — 0 жителей (2007 год). 
 
Расположена в юго-восточной части области в 23 км к юго-западу от Угры, в 8 км западнее автодороги Знаменка-Спас-Деменск, на берегу реки Угра. В 25 км юго-восточнее от деревни находится железнодорожная станция Баскаковка на линии Торжок-Брянск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Угранского района